James Metcalfe est un nom pouvant désigner:

 (mort en 1730), homme politique conservateur britannique
James Metcalfe (1822-1886), homme politique canadien en Ontario
 (1846-1924), homme politique américain dans l'État de Washington
James Henry Metcalfe (1848-1925), homme politique canadien en Ontario
 (1873-1943), joueur anglais de rugby
 (1906-1960), poète américain

Voir aussi

Metcalfe, James